Frieren bezeichnet:
 eine Störung der bzw. eine ungenügende Thermoregulation bei einem Warmblüter
 Kältegefühl, siehe Thermorezeption
 einen Kälteeinbruch unter die Null-Grad-Marke, siehe Frost

Gefrieren bezeichnet:
 den Aggregatzustandswechsel eines Stoffes, insbesondere des Wassers, von flüssig nach fest, siehe Erstarren 

Einfrieren bezeichnet:
 Das Tiefkühlen von Lebensmitteln

Siehe auch: